

Каменний Брод — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область

Каменний Брод — село, Єльниківський район, Мордовія
 Каменний Брод — присілок, Яшкинський округ, Кемеровська область

ru:Каменный Брод